Неканонические православные церкви в Крыму — общее обозначение церковных объединений на территории Крымского полуострова, находящихся вне евхаристического общения с единой Православной церковью.

Епархии неканонических церквей

УПЦ КП 
 Симферопольская и Крымская епархия

Главы епархии:
 патриарх Филарет (Денисенко) (1995—1996) — временно управляющий
 Антоний (Махота) (18 июня 1996 — 19 октября 1997)
 патриарх Филарет (Денисенко) (1997—2000) — временно управляющий
 Климент (Кущ) (23 июля 2000 — 15 декабря 2018)

Автономная Украинская Православная Церковь в Америке 
 Херсонская и Крымская епархия

Готская Поместная Церковь Иисуса Христа 
 Предстоятель — архиепископ Дамиан (Акимов) (сентябрь 2007 — н. в.)
 Митрополит Херсонесский и Сугдейский — Алексий (Кириархис) (июнь 2013 — сентябрь 2013)
 Епископ Фульский — Аммун (Дикий) (июнь 2013 — н. в.)
 Пресвитер Готский — Павел (Федоров) (февраль 2020 — н. в.)

Титулярные епархии и мистификации

Русская Катакомбная Церковь Истинных Православных Христиан (неоандреевцы) 
Неоандреевцы — условное наименование групп старообрядцев, входящих в иерархию выстроенную Алексеем Смирновым, и с точки зрения последнего имеющие преемственность от андреевцев (Единой древлеправославной церкви, основанной архиепископом Андреем (Ухтомским), православным иерархом, в конце жизни присоединившемуся к Белокиницкой иерархии старообрядцев).

По легенде Алексей Смирнов (он также заявляет, что является потомком графов фон Сиверс) был в 1994 поставлен 96-летним полупарализованным андреевским епископом Амфилохием (Шибановым) (который считается погибшим еще в 1983). Практически сразу Амфилохий умирает и новорукоположенный епископ Амвросий становится главой андреевцев и начинает учреждать свою иерархию.

9 сентября 2003 года Амвросий признался в отсутствии у него апостольского преемства, и фактически в самосвятстве. После этого о нем ничего не было слышно, вроде бы он уехал за границу. Отдельные крайне малочисленные общины продолжали существовать и вести, похожую по стилю на сиверсовскую, деятельность. Примерно через год после своего признания Сиверс вновь начинает активную деятельность, но его «возвращения» не признал Дмитрий Руцкий (Анафемат), возглавляющий две общины в Чебоксарах (ок. 20 человек), провозгласивший себя «и. о. местоблюстителя Готфской архиепархии».

Иерархия церкви 
 Глава
 Амвросий (фон Сиверс) (июнь 1994 —)
 Мифическая иерархия
 Амвросий (граф фон Сиверс) епископ Готфский (20 июня 1994 —)
 Иларий, епископ Таматархский (2005 —)
 И ещё 18 епископов и архиепископ

«Высшее церковное управление православной Российской церкви» 
«Высшее церковное управление Православной Российской Церкви» — образование, возникшее после обращения митрополитов Арсения и Тихона (Кисилёвых) к «коллегам» 15 декабря 2005. Представляет собой свободную федерацию так называемых «автономных митрополичьих округов».

Иерархия 
 Дамиан (Акимов), заштатный Архиепископ Готский (декабрь 2005 — сентябрь 2007)
 А также 7 других иерархов с разными статусами

Примечания 

Православие в Крыму